Il doppio del torneo di tennis Exim Agmedia Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lucas Arnold Ker e Mariano Hood che hanno battuto in finale Salvador Navarro e Rubén Ramírez Hidalgo che si sono ritirati sul punteggio di 2-1.

Teste di serie 

 Lucas Arnold Ker /  Mariano Hood (Campioni)
 Jaroslav Levinský /  Petr Pála (semifinali)

 Ota Fukárek /  Johan Landsberg (quarti di finale)
 Federico Browne /  Luis Horna (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Exim Agmedia Open 2003